Clemens is een Latijnse voornaam die zachtmoedige, toegevende, genadige betekent, met als moderne afleiding Clement. De naam is ook een vaakvoorkomende achternaam in Europa.

Als achternaam 
Volgens het rijksregister van 1998 waren er in België 727 dragers van de familienaam Clemens. De meerderheid van die mensen woont in provincie Limburg. In 2007 woonden er in Nederland dan weer 805 mensen met de familienaam Clemens, vooral bij de Belgische grens en rond de stad Amsterdam.

Als voornaam 
 Clemens van Alexandrië, heilige uit de 2e/3e eeuw
 Clemens van Ierland
 Clemens van Ohrid, Bulgaars aartsbisschop
 Clemens Maria Hofbauer (1751-1820), Oostenrijks heilige (ook Klemens)
 15 pausen:
 Paus Clemens I
 Paus Clemens II
 Paus Clemens III
 Paus Clemens IV
Paus Clemens V
 Paus Clemens VI
 Paus Clemens VII
 Paus Clemens VIII
 Paus Clemens IX
 Paus Clemens X
 Paus Clemens XI
 Paus Clemens XII
 Paus Clemens XIII
 Paus Clemens XIV
 Tegenpaus Clemens VIII

Nederlandse of Vlaamse achternaam
Jongensnaam